Карл Французький () :

 королі
 Карл I Французький (742/747/748 — 814) — король франків (з 768);
 Карл II Французький (823–877) — 1-й король Західно-Франкського королівства (Франції; з 843);
 Карл III Французький (879–929) — король Західно-Франкського королівства (898–922);
 Карл IV французький (1294–1328) — французький король (1322–1328);
 Карл V французький (1338–1380) — король Франції (з 1364);
 Карл VI Французький (1368–1422) — король Франції (з 1380).
 Карл VII Французький (1403–1461) — король Франції (проголошений 1422 року, коронований 1429 року);
 Карл VIII Французький (1470–1498) — король Франції (з 1483);
 Карл IX Французький (1550–1574) — король Франції (з 1560);
 Карл X французький (1757–1836) — король Франції (1824–1830);

 принци
 Карл II (герцог Беррійський) (1446–1472) — французький принц, спадкоємець королівського трону (1461–1466, 1466–1470);
 Карл II (герцог Орлеанський) (1522–1545) — французький принц крові;
 Карл Беррійський (1686–1714) — французький принц, внук Людовика XIV.